B201 (België), een verbindingsweg in België
 Bundesstraße 201, een nationale weg in Duitsland